

Persone 

 Abdallah Ibrahim (1918-205) – Primo ministro del Marocco dal dicembre 1958 al maggio 1960.
 Abdisalam Ibrahim (n. 1991) – calciatore somalo naturalizzato norvegese, di ruolo centrocampista.
 Abdullah Ibrahim (n. 1934) – pianista e compositore sudafricano. 
 Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī (1029-1087) – astronomo e astrologo arabo. 
 Abu l-'Abbas 'Abd Allah ibn Ibrahim (X secolo d.C.) – decimo emiro aghlabide e regnò dal 902 al 903. 
 Abû 'l-Aghlâb Ibrahim ibn Allah (...-851) –  emiro di Palermo dall'835 all'851.
 Abu Ishaq Ibrahim di Ghazna (...-966) – governatore turco.
 Aḥmad Grāñ b. Ibrāhīm (1506-1543) – militare somalo.
 Al Jawhara bint Ibrahim Al Ibrahim – principessa saudita, moglie di re Fahd (1921-2005). 
 ʿAlī bin Ibrāhīm al-Naʿīmi (n. 1935) – dirigente d'azienda e politico saudita.
 Anwar Ibrahim (n. 1947) – politico malese. 
 Barzan Ibrahim al-Tikriti (1951-2007) – agente segreto iracheno, uno dei tre fratellastri di Saddam Hussein e leader del Mukhabarat.
 Sheikh Kaskar Dawood Ibrahim (n. 1955) – criminale indiano a capo dell'organizzazione criminale D-Company.
 Deren Ibrahim (n. 1991) – calciatore gibilterrino, di ruolo portiere.
 Faris Ibrahim (n. 1998) – sollevatore qatariota.
 Fuad Ibrahim (n. 1991) – calciatore etiope con cittadinanza statunitense, di ruolo attaccante.
 Hasan Ali Ibrahim (n. 1981) – calciatore emiratino, di ruolo centrocampista.
 Hassan Ibrahim (n. 1990) – calciatore emiratino, di ruolo difensore.
 Muhammad ibn Ibrahim – politico arabo dell'XI secolo, emiro di Sicilia.
 Izzat Ibrahim al-Douri (n. 1942) – generale, guerrigliero e politico iracheno.
 Kamal Ibrahim (n. 1992) – calciatore australiano nato in Etiopia, do ruolo centrocampista. 
 Khaldoun Ibrahim (n. 1987) – calciatore iracheno, di ruolo centrocampista. 
 Maad Ibrahim (n., 1960) – ex calciatore iracheno, di ruolo difensore. 
 Mariam Yehya Ibrahim (n. 1987) – dottoressa cristiana ortodossa condannata a morte nel maggio 2014 in Sudan con l'accusa di apostasia[.
 Mohamed Ibrahim (n. 1992) – calciatore egiziano, di ruolo centrocampista.
 Mohamed Sayed Ibrahim (n. 1970) – ex giocatore di calcio a 5 egiziano.
 Mowafak Ibrahim (n. 1960) – ex giocatore di calcio a 5 egiziano.
 Musa Ibrahim (n. 1974) – politico libico originario della tribù libica dei Qadhadhfa. 
 Omar Ibrahim Ghalawanji (n. 1954) – politico sirian.
 Rabiu Ibrahim (n. 199) – calciatore nigeriano, centrocampista.
 Raymond Ibrahim (n. 1973) – scrittore e opinionista statunitense, specializzato in storia e lingua araba.
 Salama ibn Muslim ibn Ibrāhīm al-ʿAwtabī (Al-ʿAwtabī) (1048- ...) – storico e teologo arabo.
 Salman bin Ibrahim Al Khalifa (n. 1965) – dirigente sportivo bahreinita.
 Salou Ibrahim (n. 1980) – calciatore ghanese naturalizzato belga, di ruolo attaccante.
 Shaykha Sabika bint Ibrahim Al Khalifa (n. 1948) – regina bahreinita, è la prima moglie del Re del Bahrein.
 Sunday Ibrahim (n. 1980) – ex calciatore nigeriano, di ruolo centrocampista.
 Tun Ibrahim di Johor (1810-1862) – temenggong di Johor dal 1855 al 1862.
 Tunku Abdul Jalil Iskandar ibni Tunku Ibrahim Ismail (1990-2015) – principe malese. 
 Yahya Petra Ibni Ibrahim (1917-1979) –  sultano di Kelantan dal 1960 al 1979, e Yang di-Pertuan Agong della Malaysia dal 1975 al 1979.
 Younis Khamis Ibrahim (n. 1982) – cestista emiratino.

Pagine correlate 
Abram
Abrahams
Abramo (disambigua)
Brahm